Les élections municipales à Marrakech se déroulent le .

Contexte

Candidats et résultats

Global

de Marrakech

de Marrakech

de Marrakech

de Marrakech

de Marrakech

Notes et références 

2015